Reeb ist der Familienname folgender Personen:

 David Reeb (* 1952), israelischer Maler
 Georges Reeb (auch Georg Henri Reeb; 1920–1993), französischer Mathematiker
 Hans-Joachim Reeb (* 1955), deutscher Offizier (Oberstleutnant a. D.), Pädagoge und Publizist
 Jakob Reeb (1842–1917), katholischer Priester und Abgeordneter im bayerischen Landtag
 James Reeb (1927–1965), US-amerikanischer unitarischer Pfarrer und Bürgerrechtsaktivist
 Jörg Reeb (* 1972), deutscher Fußballspieler
 Max Reeb (1892–1940), deutscher Kunst- und Kirchenmaler, Restaurator, NS-Opfer
 Stefanie Reeb (* 1977), deutsche Kochbuchautorin, Ernährungsberaterin und Bloggerin
 Wilhelm Reeb (1894–1965), deutscher Landrat
 Wilhelm Reeb (Altphilologe) (1866–1929), deutscher Gymnasiallehrer und Altphilologe

Siehe auch:
 Reeb-Graph